Shackelford ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Shackelford (* 1976), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jack D. Shackleford (1938–2011), britischer Horrorschriftsteller
 James M. Shackelford (1827–1907), US-amerikanischer Offizier, General der Unionsarmee im Bürgerkrieg
 John Williams Shackelford (1844–1883), US-amerikanischer Politiker
 Kevin Shackelford (* 1989), US-amerikanischer Baseballspieler
 Kiefer Shackelford (* 1992), US-amerikanischer Fusionmusiker
 Lynn Shackelford (* 1947), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ted Shackelford (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler

Shackelford bezeichnet als Ortsname:

 Shackelford (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Shackelford County (Texas), Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Shackleford